RME kan syfta på:

 RME – Riksföreningen för ME-patienter – en partipolitiskt och religiöst obunden patientförening som grundades 1993
 RME – Rapsmetylester – ett bränsle som ersätter diesel